Dumbrăvești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dumbrăvești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 Dumbrăvești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Dumbrăvești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea